Фамилија Караско има више значења:

 Фамилија Караско, Колонија Групо Дос Тубос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Караско (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику